Farbmühle steht für:
 Farbmühle, Gerät zur Zerkleinerung von Farbpigmenten
 Farbmühle (Jugel) in Johanngeorgenstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Farbmühle oder Rote Mühle (Lohrtal) in Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Farbmühle (Pechöfen) in Potůčky, Karlovy Vary, Tschechien